Korda ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Korda (1928–2001), kubanischer Fotograf
 Alexander Korda (1893–1956), ungarisch-britischer Filmproduzent und Regisseur
 Chris Korda (* 1962), US-amerikanischer Gender-Aktivist, Musiker und Softwareentwickler; Gründer und Anführer der Religionsgemeinschaft Church of Euthanasia
 Dezső Korda (1864–1919), ungarischer Elektrotechniker
 Luis Korda (Luis Antonio Peirce Byers, bekannt geworden als Korda; 1912–1985), kubanischer Fotograf
 Michael Korda (* 1933), britischer Schriftsteller und Verleger
 Nelly Korda (* 1998), US-amerikanische Golferin
 Nicholas Korda (1945–2018), US-amerikanischer Toningenieur
 Nino Korda (1927–2013), deutscher Schauspieler
 Petr Korda (* 1968), tschechischer Tennisspieler
 Sebastian Korda (* 2000), US-amerikanischer Tennisspieler
 Susanne Korda (* 1939), deutsche Schauspielerin
 Viktor Korda, österreichischer Musikpädagoge
 Vincent Korda (1896–1979), ungarisch-britischer Filmarchitekt
 Zoltan Korda (1895–1961), ungarisch-britischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Corda
 Chorda